Митропольский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Бондарского района Тамбовской области Российской Федерации.

Административный центр — село Митрополье.

География 
Митропольский сельсовет расположен в центральной части Бондарского района, в 8 километрах от районного центра и граничит с землями Пичаевского района.

История 
Образование Митропольского сельсовета датируется мартом 1918 года.

В соответствии с Законом Тамбовской области от 17 сентября 2004 года № 232-З установлены границы муниципального образования и статус сельсовета как сельского поселения.

В соответствии с Законом Тамбовской области от 3 декабря 2009 года № 587-З в состав сельсовета включен упразднённый Малогагаринский сельсовет.

Население

Состав сельского поселения 
В состав Митропольского сельсовета входят:

 Упразднённые населённые пункты
Посёлки Ивановский и Никифоровская Шача.

Органы власти 
Представительный орган — Совет депутатов Митропольского сельсовета, состоит из 9 депутатов, избираемых на муниципальных выборах.

Учреждения социальной сферы 
Митропольский филиал МОУ «Бондарская средняя школа» на 300 ученических мест, в котором помимо сельсовета располагаются: сельская библиотека, ФАП, филиал Рассказовского ОСБ;
Шачинский филиал МОУ «Бондарская средняя школа» на 120 ученических мест;
Митропольский сельский Дом культуры на 120 мест;
Коровинский сельский Дом культуры на 100 мест;
Малогагаринский сельский Дом культуры на 60 мест;
Шачинский сельский Дом культуры на 80 мест;
Коровинская сельская библиотека;
Малогагаринская сельская библиотека;
Шачинская сельская библиотека;
Малогагаринский фельдшерско – акушерский пункт.

Экономика 
Предприятия АПК : 
ООО «Бондарское», 2- ое отделение, 
ООО «Росинка», 
ООО «Нива», 
ООО «Агродружба», 
ООО «Новый путь», 
ООО «Возрождение», 
Агрофирма «Озерское»

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельсовета

Муниципальные образования Бондарского района
Сельские поселения Тамбовской области